Decius est un nom propre d'origine latine qui peut désigner :

Gens romaine 
 Decius est le nom d'une gens romaine

Empereur(s) romain(s) 
 Decius est le nom latin de l'empereur romain Dèce, encore appelé Trajan Dèce.

Une personnalité de la Renaissance 
 Jost Ludwig Dietz (en latin Jodocus/Justus Ludovicus Decius) (1485-1545) financier, économiste, écrivain (en latin) et historien né à Wissembourg, devenu à Cracovie conseiller du roi Sigismond I le vieux de Pologne. La Villa Decius qu'il avait fait construire est aujourd'hui un lieu de rencontres culturelles.

Homonymie